«Моя звезда»:

 Моя звезда («Среди миров в мерцании светил…») — стихотворение Иннокентия Анненского.
 Моя звезда — песня Александра Вертинского на одноимённое стихотворение Иннокентия Анненского.
 Моя звезда — песня Александра Суханова на одноимённое стихотворение Иннокентия Анненского.
 Моя звезда — незавершённая пьеса Александра Куприна.
 Моя звезда (2000 г.) — песня Вячеслава Бутусова из альбома «Элизобарра-Торр».
 Моя звезда (2003 г.) — клип и песня групп Отпетые мошенники и Сливки.